Храм Богоявления Господня — православный храм Таллинской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, расположенный в городе Йыхви.

История 
Строительство началось 10 июля 1894 года, когда протоиереем Иосифом Шестаковским был заложен новый крестообразный храм из булыжного камня с колокольней и куполом. Закончили стройку летом 1895 года, а церковь освятил 13 августа Архиепископ Рижский и Митавский Арсений (Брянцев).

С 1923 года некоторое время в храме служил сверхштатным священником Алексей Медведков (святой праведный Алексий Южинский). В йыхвиском храме хранится частица святых мощей Святого праведного Алексея Южинского, а также икона, которая расположена с левой стороны у алтаря.

С 1949 по 1950 год настоятелем церкви был протоиерей Роман Танг, а с 1950 по 1958 год был отец Алексий Ридигер, впоследствии всем известный как Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Также в Йыхви служили Александр Мянник, Евгений Яхонтов, Николай Когер, Владимир Залипский и Михаил Рауд. В настоящее время настоятелем храма является Протоиерей Андрей Суслов.

В 2019 году началось строительство воскресной школы возле церкви, стоимость работ обойдётся около 400 тысяч евро, а автором проекта стал Кохтла-ярвеский архитектор Александр Митин. 14 сентября 2021 года здание воскресной школы освятил митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.

Памятник Алексию II 
14 сентября 2020 года на территории Йыхвиского храма был открыт бюст Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, работу выполнил скульптор Эльданиз Гурбанов. Освящение памятника совершил епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Настоятели 
 Михаил Соколов (15.08.1888 — май 1890)
 Иосиф Шестаковский (01.06.1890 — 1894)
 Антон Оргусаар (23.08.1894 — 12.01.1907)
 Владимир Бежаницкий (12.01.1907 — 12.02.1907)
 Павел Поска (12.02.1907 — 01.07.1915)
 Александр Мянник (15.10.1915 — 01.12.1918)
 Евгений Яхонтов (20.09.1919 — 01.01.1923)
 Александр Мянник (20.10.1920 — 29.04.1949)
 Роман Танг (6.05.1949 — апрель 1950)
 Алексий Ридигер (17.04.1950 — 15.07.1958)
 Владимир Залипский (30.09.1956 — 14.08.1958)
 Николай Когер (14.08.1958 — 01.11.1958)
 Павел Соколов (01.11.1958 — 1965)
 Виктор Мартышкин (12.08.1965 — 20.03.1967)
 Андрей Суслов (2009 — настоящее время)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Храм Богоявления Господня
 Йыхвиский богоявленский храм на сайте Православной энциклопедии
 Наружные виды

Йыхви
Йыхви
Йыхви
Культовые сооружения, построенные в 1895 году
1890-е годы в Эстонии
Йыхви
Появились в XIX веке в Эстонии